

Прізвище 

 Антонієта Ді Мартіно ( 1978) — італійська легкоатлетка.
 Антоніо Мартіно ( 1942) — італійський політик.
 Мартіно Володимир Емануїлович (1889—1961) — зоолог, відомий дослідник фауни Криму та Балкан.
 Жак Мартіно́ ( 1963) — французький кінорежисер, сценарист.
 Марі́ Мартіно́ ( 1984) — французька фристайлістка
 Херардо Мартіно ( 1962) — колишній аргентинський футболіст, нині тренер.
 Рінальдо Мартіно (1921—2000) — аргентинський, а згодом італійський футболіст, що грав на позиціях півзахисника і нападника.